Étienne Hubac (1648-1726), constructeur de navires français ;
 Joseph Louis Hubac (1776-1830), sculpteur français ;
 Laurent Hubac (v. 1607-1682), maître charpentier de navires français, père d'Étienne ;
 Pierre Hubac (1894-1964), écrivain et historien français ;
 Sylvie Hubac (né en 1956), haute fonctionnaire française.